Badovinci, naselje u sastavu Grada Ozlja u Hrvatskoj.
 Badovinci (Bogatić, Srbija), naselje u Općini Bogatić u Srbiji.